Санто Кристо има више значења:

 Санто Кристо, Ла Виуда (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санто Кристо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санто Кристо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику